Путнянское Евангелие () — Евангелие-апракос второй половины XIII века, написанное уставом на пергаменте (сохранилось 146 листов), храниться в библиотеке монастыре Путна.

Описание 
Было списано с старославянского-глаголического оригинала с лексикой, близкой к Ассеманиеву Евангелию, в северной Галичине или на юго-западной Волыни двумя писцами (1-48 листья; 49—146), которые внесли ряд восточнославянских фонетических черт (оу водѣ, Боуд, дѣвицѣ , «новое ять», и смешивания ь с е; ъ с в; ѣ с и). Родственное Галицкому Евангелию 1266—1301 годов. Текст исследовал Эмиль Калужняцкий.

Литература 
 
 З Путнянської Євангелії / Сімович В. Хрестоматія з пам’ятників староукраїнської мови (старого й середнього періоду до кінця XVIIІ стол.). — Прага, «Сіяч», 1932. — С. 161—165.

Иллюминированные Евангелия
Рукописи Библии